Евгений Морозенко:
 Морозенко, Евгений Вадимович (род. 1958) — украинский государственный и общественный деятель, народный депутат Украины VII созыва.
 Морозенко, Евгений Сергеевич (род. 1991) — украинский футболист.